Антипов Микола Андрійович — український військовий юрист
 Антипов Микола Кирилович — радянський партійний діяч
 Антипов Микола Павлович — український прикордонник